Au sens premier, le mot verre désigne un matériau minéral, dur, fragile (cassant) et transparent obtenu à partir de silice. Il peut également désigner :
 verre de montre la partie transparente d'une  montre permettant la lecture de l'heure
 verre correcteur, les lentilles de verre ou des lunettes de vue,
 papier de verre, un système pour polir,
 fibre de verre, matériau de construction et système de transport de l'information,
 verre naturel, tout type de verre formé naturellement.

Par extension, on appelle :
 verre, un récipient ;
 verre d'alcool, une dose de consommation correspondant à environ 10 g d'alcool éthylique.

Il existe aussi des verres métalliques, obtenus à partir d'alliages métalliques fondus.

Les plastiques transparents (polycarbonate de bisphenol A, polyméthacrylate de méthyle (PMMA), certains aminoplastes, certaines résines allyliques, etc.) sont parfois nommés verre organique.